Odoo (бывшая Tiny ERP, OpenERP) — ERP- и CRM-система, разрабатываемая бельгийской компанией Odoo S. A. Распространяется по лицензии LGPL.

Система создана Фабианом Пинкарсом (Fabien Pinckaers) в 2000 году под наименованием Tiny ERP, с 2002 года начала внедряться в небольших бельгийских компаниях, в основном, работающих в сфере услуг и дистрибуции. Вплоть до конца 2004 года Пинкарс совмещал в одном лице и разработчика, и менеджера, и внедренца компании Tiny, с сентября 2004 года к работам над системой были привлечены и другие сотрудники.

В 2006 году открыт ресурс TinyForge, к разработке подключены сторонние независимые разработчики. В июне 2007 в версии 4.1.1 появился веб-клиент, обеспечивающий доступ ко всем возможностям системы через веб-браузер. В июле 2008 года платформой для организации работы сообщества OpenERP становится Launchpad, а сама система становится более открытой для переводчиков и разработчиков. Также в 2008 году пишется первая версия книги OpenERP, заменяющая документацию системы. В 2008 году появился форк системы — Tryton, развивающийся самостоятельно. С 2009 года OpenERP представлена в составе пакетов дистрибутивов Ubuntu и Debian.

В мае 2014 года система переименована в Odoo.

По состоянию на 2014 год в фирме OpenERP работает 240 сотрудников, 6 офисов (в Бельгии, Люксембурге, Индии, Гонконге, два офиса в США — в Сан-Франциско и Нью-Йорке), зарегистрировано более  участников в сообществе независимых разработчиков, программное обеспечение загружается 1000 раз в день, и существует более 4000 программных модулей, разработанных независимыми разработчиками (), более чем в 120 странах существуют около 800 компании-партнёров, занимающиеся распространением и внедрением системы.

Система написана на языке программирования Python, клиент-серверное взаимодействие реализовано посредством протокола XML-RPC. В качестве системы управления базами данных для серверной части используется PostgreSQL.

Среди реализованных модулей системы — бухгалтерский учёт, CRM, управление персоналом, производство, продажи, закупки, управление складом, управление проектами, управление транспортом, управление претензиями, POS, есть модуль интеграции с социальными сетями.

 История версий

Примечания

Литература 
 .

Ссылки 

 

Свободные ERP-системы
Свободные CRM-системы
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
Программы бухгалтерского учёта
Программы для бизнеса